Влади́мир Серге́евич Бойцо́в (род. 13 сентября 1985, Чусовой) — российский спортсмен, член олимпийской сборной команды России по санному спорту на Олимпиаде в Турине на двухместных санях в паре с Дмитрием Хамкиным. Экипаж вылетел с трассы в первом же заезде.

Примечания

Ссылки 
 Выступления на Олимпийских играх 

Персоналии по алфавиту
Саночники России
Родившиеся 13 сентября
Родившиеся в 1985 году
Родившиеся в Чусовом
Саночники на зимних Олимпийских играх 2006 года